Zárate – miasto we wschodniej Argentynie

Ludzie noszący nazwisko Zárate:
 Ashley Zárate – panamska zapaśniczka
 Carlos Zárate – meksykański bokser
 Gonzalo Eulogio Zárate – argentyński piłkarz
 Jorge Zárate – meksykański piłkarz
 Juan Ortiz de Zárate – hiszpański konkwistador
 Lucía Zárate – najlżejsza osoba dorosła
 Mauro Zárate – argentyński piłkarz 
 Noe Zárate – meksykański piłkarz
 Roberto Zárate – argentyński piłkarz

Inne:
 Defensores Unidos Zárate – argentyński klub piłkarski
 Diecezja Zárate-Campana – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Argentynie